Bahnhof Landsberg steht für folgende Bahnstationen:

 Bahnhof Landsberg (b Halle/Saale) in Sachsen-Anhalt
 Bahnhof Landsberg (Lech) in Bayern
 Bahnhof Landsberg (Oberschles), später Gorzów Śląski in Polen
 Bahnhof Landsberg (Warthe), heute Gorzów Wielkopolski in Polen
 Bahnhof Landsberg (Warthe) Brückenvorstadt, heute Gorzów Wielkopolski Zamoście in Polen